Alexander Vencel (1944), een voormalig voetbaldoelman uit Slowakije
 Alexander Vencel (1967), een voormalig voetbaldoelman uit Slowakije, zoon van bovenstaande